Olimpija je lahko:
 Olimpija - starogrško svetišče 
 Olimpija, Grčija - grški polis
Olimpija, mesto v Grčiji
 Olimpija - ime več športnih klubov

Glej tudi 

 Olimpijada 
 Olimpijske igre
 Olimpijski športi
 Olimp